Пакатуба (Сеара) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Пакатуба (Сержипи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.